Dufay kan syfta på

Charles du Fay, fransk naturforskare.
Claude Dufay, fransk entomolog. 
Guillaume Dufay, belgisk kompositör. 
Rick Dufay, amerikansk gitarrist.